Antonio Di Natale – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Armando Di Natale – mafioso italiano
 Germana Di Natale – ex tennista italiana
 Richard Di Natale – politico australiano
 Rosa Di Natale – poetessa, scrittrice e giornalista italiana
 Salvatore Di Natale – poeta italiano
 Silvia Di Natale – scrittrice, artista e sociologa italiana